We Will Rock You bezeichnet:

 We Will Rock You (Lied), ein Lied der britischen Rockband Queen (1977)
 We Will Rock You (Musical), ein Musical in Anlehnung an Queen-Lieder (2002)
 We Will Rock You (Spiel), ein Spiel von Gabriel Ecoutin
 einen Konzertfilm von Queen (1983), siehe Queen Rock Montreal